Хе́нрик Ла́рсен () — датский футболист, один из лучших бомбардиров и победитель Чемпионата Европы 1992 года в Швеции.

Биография 
Свою клубную карьеру он начинал в клубе своего родного города «Люнгбю Болдклуб», затем играл в ФК «Пиза» из Италии, «Астон Вилла» (Англия), «Вальдхоф» (Германия). Карьеру завершил в Дании в «Копенгагене».

В 1998 году он объявил, что женится на английской спортивный репортерше, Саше Кроутер, которуй он встретил на чемпионате Европы два года назад.

Некоторое время был главным тренером сборной Фарерских островов, но в 2005 году вернулся в Данию.

Карьера в сборной 
Дебютировал в сборной Дании 8 февраля 1989 года в матче против команды Мальты, который датчане выиграли со счётом 2:0, причём второй гол забил Ларсен. Забив три важных гола (два в полуфинале Нидерландам и один в группе Франции), он помог своей сборной добиться успеха на Евро-1992. Он также участвовал и на следующем чемпионате Европы в 1996 года, где он сыграл за сборную свою последнюю игру, выйдя на замену в матче против Турции. В общей сложности за сборную он провёл 39 матчей и забил 5 голов.

Он был совместным лучшим бомбардиром на Евро 1992, который он выиграл с датской сборной. Он также входил в состав датской сборной на Евро 1996, где сыграл свою последнюю игру за национальную команду. В целом, он сыграл 39 матчей национальных команд и забил пять мячей.

Достижения 
Личные

 Лучший бомбардир чемпионата Европы: 1992 (3 гола)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте Датского футбольного союза
 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Люнгбю»
Игроки ФК «Пиза»
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Вальдхоф»
Игроки ФК «Копенгаген»
Тренеры сборной Фарерских островов по футболу
Чемпионы Европы по футболу